Бори́с Иса́ев:
 Исаев, Борис Васильевич (1932—2018) — советский хозяйственный деятель.
  Примечания